Balázs Kiss – calciatore ungherese
Balázs Kiss – canoista ungherese
Balázs Kiss – lottatore ungherese
Balázs Kiss – martellista ungherese, oro olimpico ad 
Balázs Kiss - ginnasta ungherese